Переле́шин — русская фамилия.

Известные носители 

 Перелешин, Александр Васильевич (1856—1910) — земский деятель, член II Государственной думы от Костромской губернии.
 Перелешин, Валерий Францевич (1913—1992) — русский поэт и переводчик «первой волны» эмиграции.
 Перелешин, Владимир Платонович (1845—1908) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, генерал-лейтенант флота. 
 Перелешин, Дмитрий Александрович (1862—1935) — земский деятель, член II Государственной думы от Воронежской губернии.
 Перелешин, Михаил Александрович (1819—1857) — участник Крымской войны; брат Павла Александровича Перелешина.
 Перелешин, Павел Александрович (1821—1901) — русский адмирал, участник Крымской войны.
 Перелешин, Сергей Дмитриевич (1900—1959) — советский зоолог-охотовед.
 Перелешины — русский дворянский род, восходящий к началу XVII века.

Примечания